Идеальный мужчина:

  — канадская комедийная мелодрама 1996 года.
  — французская комедия 1997 года.
  — итальянская комедия 2005 года.
 «Идеальный мужчина» — американская комедийная мелодрама 2005 года.
  — французский триллер 2015 года.

См. также 
 (Не)идеальный мужчина